Сан-Висенте-де-Аревало ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Авила в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 16,12 км². Население — 203 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Авилы